Raguin ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Raguin (1900–2001), französischer Geologe
 Louis Raguin, französischer Fußballschiedsrichter
 Yves Raguin (1912–1998), französischer Sinologe und Jesuit